Metcalf kan som auktorsförkortning betyda:

 Artie L. Metcalf
 Franklin Post Metcalf
 Zeno Payne Metcalf

Robotskapade auktorsförkortningar